Erich Hanke ist der Name folgender Personen:

* Erich Hanke (Politiker) (1911–2005), Direktor der Arbeiter-u.-Bauern-Fakultät Berlin
 Erich Hanke (Gärtner) (1912–1998), deutscher Gartenarchitekt